Сан-Ценоне-аль-Ламбро — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, метрополійне місто Мілан.
 Сан-Ценоне-аль-По — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Павія.
 Сан-Ценоне-дельї-Еццеліні — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.

Див. також 

 Сан-Цено